McIntosh Laboratory (Макинтош Лэборатори) — производитель звукового оборудования класса High-End ручной сборки, расположенный в городе Бингемтон, штат Нью-Йорк, США.

Компания McIntosh была основана в 1949 году Фрэнком Макинтошем () для производства аудио компонентов.

Усилители McIntosh использовались на музыкальном фестивале в Вудстоке в 1969 году.

Примечания

Ссылки 
 

Компании Нью-Йорка
Производители звуковых усилителей
Производители звукового оборудования